Wolfhagen steht für:

 Kanton Wolfhagen, ehemalige Verwaltungseinheit im Distrikt Kassel im napoleonischen Königreich Westphalen 
 Landkreis Wolfhagen ehemaliger Landkreis in Hessen
 Wolfhagen, nordhessische Kleinstadt im Landkreis Kassel

Wolfhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Wolfhagen (1907–1992), deutscher Maler, Grafiker und Kunsterzieher
 Friederike Marie Ernstine Wolfhagen (1812–1878), deutsche Schriftstellerin, siehe Marie Norden
 Friedrich Wolfhagen (1777–1846), deutscher Jurist und Bürgermeister von Tönning
 Friedrich Hermann Wolfhagen (1818–1894), dänischer Minister für Schleswig
 Therese Wolfhagen (1811–1890), deutsche Malerin
 Tilemann Elhen von Wolfhagen (* 1347?–nach 1402 spätestens 1406), Verfasser der Limburger Chronik 
 Vilhelm Wolfhagen (1889–1958), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wolfshagen